Psychrolutes är ett släkte av fiskar. Psychrolutes ingår i familjen paddulkar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paddulkar
Psychrolutes